Donaggio ist der Familienname folgender Personen:

 Leonardo Donaggio (* 2003), italienischer Freestyle-Skisportler
 Pino Donaggio (* 1941), italienischer Komponist